Ел Теколоте има више значења:

 Ел Теколоте (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Теколоте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Теколоте (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Теколоте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Теколоте (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Теколоте (Ескобедо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Теколоте, Рикардо Флорес Вонг (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Теколоте (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Теколоте (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Теколоте (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Теколоте (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Теколоте (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Теколоте (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Теколоте (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Теколоте (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Теколоте (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Теколоте (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Теколоте (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Теколоте (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Теколоте, Серито де Иербас (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Теколоте (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Теколоте (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Теколоте (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Теколоте, Теколоте де Ариба (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Теколоте, Фунес (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Теколоте (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Теколоте, Лос Мартинез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Теколоте (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Теколоте (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Теколоте (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Теколоте (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Теколоте (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Теколоте, Сан Агустин (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Теколоте (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Теколоте (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Теколоте (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Теколоте (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Теколоте (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Теколоте (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Теколоте (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Теколоте (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Теколоте (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Теколоте (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Теколоте (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Теколоте (Тингвиндин), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Теколоте (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Теколоте (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Теколоте (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Теколоте (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Теколоте (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Теколоте, Галера Пинеда (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Теколоте (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Теколоте (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Теколоте (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Теколоте (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Теколоте (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Теколоте (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Теколоте (Сан Мигел Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Теколоте (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Теколоте (Санта Марија Ипалапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Теколоте (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Теколоте (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Теколоте (Серо де Сан Педро), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Теколоте (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Теколоте (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Теколоте (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Теколоте (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Теколоте (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Теколоте (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Теколоте (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Теколоте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Теколоте (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Теколоте (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Теколоте (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Теколоте, Ел Саузал (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Теколоте (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Теколоте, Алфредо Рамирез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Теколоте, Карлос Лонгорија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Теколоте, Марта Кортинас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Теколоте, Мартин Гарсија Рамирез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Теколоте, Ное Кортинас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Теколоте, Франсиско Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Теколоте, Хоакин Рентерал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Теколоте (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Теколоте (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Теколоте (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Теколоте (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Теколоте, Ел Дормидо (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Теколоте, Хакобо Варела (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику